Heterogastridiaceae är en familj av svampar. Heterogastridiaceae ingår i ordningen Heterogastridiales, klassen Microbotryomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Heterogastridiaceae